

Чисте — село, район Магжана Жумабаєва, Північно-Казахстанська область
 Чисте — село, Мамлютський район, Північно-Казахстанська область

Населені пункти та їхні частини
 Чисте — село в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Чисте — село в гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Чисте — село в гміні Добра Турецького повіту Великопольського воєводства
 Чисте — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Чисте — колонія в гміні Тшцинсько-Здруй Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Чисте — осада в гміні Лаґув Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Чисте — лісова осада в гміні Карсін Косьцерського повіту Поморського воєводства

Чисте — село, Альменєвський округ, Курганська область
 Чисте — присілок, Макушинський округ, Курганська область
 Чисте — селище, Шуміхинський округ, Курганська область
 Чисте — село, Щучанський район, Курганська область

Чисте — село, Роменський район, Сумська область

Примітки